Fresia kan syfta på:

 Fresia 5 – en radhusfastighet i Stockholms kommun

Chile 

 Fresia (kommun), Región de Los Lagos, Provincia de Llanquihue,